

Toponyme 
 Arbouet, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Arbouet-Sussaute ;
 Arbouet-Sussaute, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme